Rouse kan som auktorsförkortning betyda:

 Greg W. Rouse
 Glenn Everett Rouse

Robotskapade auktorsförkortningar